David Vaughn jr. (n. 1952), cestista statunitense
David Vaughn III (n. 1973), figlio di David jr., cestista statunitense